

Anno 
 791 o 791 a.C.

Codici 
 791 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Flower and Cook Observatory, a Philadelphia, nella Contea di Chester (Pennsylvania), degli USA

Matematica 
 791 – numero